Nedlitz può riferirsi a diversi toponimi:

Nedlitz, frazione della città di Gommern (Sassonia-Anhalt)
 Nedlitz, frazione della città di Zerbst (Sassonia-Anhalt)
 Nedlitz, quartiere di Potsdam